Erbach kan syfta på:

 Erbach (ätt) – en tysk riksgrevlig ätt

Personer
 Dietrich Schenk von Erbach (–1459), ärkebiskop i Mainz
 Christian Erbach (1568/1563–1635), tysk kompositör
 Heinz-Otto Müller-Erbach (1921–1984), tysk målare

Platser
 Erbach (Donau) – en stad i Baden-Württemberg
 Erbach (Odenwald) – en stad i Hessen
 Erbach, Rheinland-Pfalz – en ort i Rheinland-Pfalz